Dit is een lijst van pseudoniemen en artiestennamen.

Zie ook 
 Lijst van bijnamen in de sport

 Lijst
Pseudoniem